Lema pode se referir a:

 Lema - frase que serve de ideal, guia ou motivação
 Lema (lingüística) - a forma canônica de uma palavra
 Lema (filosofia) - simultaneamente uma contenção para premissas abaixo dele e uma premissa para uma contenção acima dele.
 Lema (matemática) - teorema usado como um passo intermediário para atingir um resultado maior

Desambiguação